Le tournoi de Double mixte des Championnats du monde de badminton 2018 se tient du 30 juillet au 5 août 2018 à Nankin en Chine.

Têtes de série
Voici la liste des paires têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Demi-finales et finale

Nations par tour

Notes et références

Lien externe
  Tableau du double mixte sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2018